The Masque of the Red Death ist der Originaltitel von:

 Die Maske des Roten Todes, eine Erzählung von Edgar Allan Poe
 Die Maske des Roten Todes (1989), US-amerikanischer Spielfilm von Larry Brand aus dem Jahr 1989
 Satanas – Das Schloß der blutigen Bestie, US-amerikanischer Spielfilm von Roger Corman aus dem Jahr 1964